Wacław Dąbrowski (1823–1887) – prezydent Lwowa, radny miejski
 Wacław Dąbrowski (1879–1962) – polski mikrobiolog, profesor SGGW
 Wacław Dąbrowski (1899–1920) – kawaler VM